Orivesi – jezioro w Finlandii
 Orivesi – miasto w Finlandii